Bruno Gironcoli (1936-2010) – scultore austriaco
 Franco de Gironcoli (1892-1979) – medico e poeta italiano in lingua friulana